Монтазо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 60 км на схід від Бордо, 60 км на південний захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 144 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 329,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Монтазо на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтазо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь